AsterX peut désigner :
 un système sous-marin de l'Ifremer ;
 un exercice militaire spatial français réalisé en 2021.